U4, U-4 ou U04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , différents sous-marins allemands.

Jeux vidéo 
 Uncharted 4: A Thief's End, un jeu vidéo développé par Naughty Dog sorti en 2016.

Littérature 
 U4, une série de romans post-apocalyptique français parue entre 2015 et 2016.

Métro 
U4 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°4,

 Ligne U4 du métro de Berlin ;
 Ligne U4 du métro de Hambourg ;
 Ligne U4 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U4 du métro de Munich ;
 Ligne U4 du métro léger de Stuttgart.

 Ligne U4 du métro de Vienne.

Sciences

Biologie 
 ARNsn U4, un petit ARN nucléaire.

Médecine 
 Syndrome respiratoire aigu sévère (U04), d'après la classification internationale des maladies.

Sidérurgie 
 Haut fourneau U4 de l’usine sidérurgique d'Uckange, dans le département de Moselle, en France.

Divers 
 U4, une discothèque de Vienne en Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres